«Крепкий орешек 2» (, другое название ) — американский остросюжетный боевик 1990 года и вторая фильм франшизы «Крепкий орешек». Фильм был выпущен 4 июля 1990 года. Режиссёром фильма стал Ренни Харлин, а сценарий написали  и . В главной роли Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна. В фильме снялись Бонни Беделиа, Уильям Сэдлер, , Уильям Атертон, Франко Неро, Деннис Франц, Фред Томпсон, Джон Эймос и Реджинальд Велджонсон.

Как и в первом фильме, действие в фильма происходит в канун Рождества. Макклейн ждёт, когда его жена приземлится в международном аэропорту Вашингтон Даллас, когда террористы возьмут на себя систему управления воздушным движением. Он должен остановить террористов до того, как у самолета его жены и нескольких других прибывающих рейсов, которые кружат по аэропорту, закончится топливо и авария. Ночью Макклейн также должен бороться с полицией аэропорта и военным командиром, никто из которых не хочет его помощи.

Фильм получил в целом положительные отзывы от критиков, хваливших действие и тон фильма, критикуя сюжетные проблемы. Фильм был крупным кассовым успехом, заработав 240 миллионов долларов, удвоив доходы своего предшественника и став седьмым самым кассовым фильмом за год.

Были выпущены продолжения «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995), «Крепкий орешек 4.0» (2007) и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013).

Сюжет 
Через два года после событий в «Накатоми Плаза» (), в канун Рождества 1990 года теперь уже лос-анджелесский полицейский Джон Макклейн ждёт прибытия своей жены Холли в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса. Репортёр Ричард Торнберг, который раскрыл личность Макклейна во время событий в «Накатоми», летит одним самолётом с Холли (Lockheed L-1011 TriStar, рейс North East Airlines-140).

В баре аэропорта Макклейн замечает двух мужчин в армейской одежде, несущих какой-то пакет; у одного из них с собой оружие. Заподозрив неладное, он направляется следом за ними в отдел обработки багажа. В ходе завязавшейся перестрелки Макклейн убивает одного из них, но второй убегает. Связавшись по телефону с сержантом Элом Пауэлом, Макклейн узнаёт от него, что погибший был наёмником и уже два года считается погибшим. Понимая, что опасный преступник появился в аэропорту не просто так, он докладывает о своих подозрениях начальнику полиции аэропорта Кармайну Лоренцо, но тот отказывается его слушать и выставляет из своего кабинета.

Тем временем бывший военный полковник Стюарт и члены его подразделения организовывают свою базу в церкви около аэропорта, убив сторожа. Они захватывают систему УВД, отключают связь с авиалайнерами и берут под контроль весь аэропорт. Их цель — спасение генерала Рамона Эсперансы, наркобарона и диктатора государства Вальверде, которого экстрадируют в США для передачи в суд за участие в наркобизнесе. Стюарт требует грузовой самолёт Boeing 747 для побега из страны и угрожает созданием проблем с безопасностью и дальнейшими проблемами в работе систем аэропорта. Узнав об этом, Макклейн осознаёт, что Холли находится в одном из летящих к аэропорту самолётов, авиатоплива в котором не хватит для посадки в другом аэропорту, и решает начать собственную борьбу против террористов.

Главный инженер аэропорта Лесли Барнс направляется ко внешней антенне вместе с группой спецназа, чтобы восстановить контакт с самолётами, но четверо террористов под видом маляров устраивают им засаду. В результате погибают все пять спецназовцев и один наёмник. Подоспевший Макклейн спасает Барнса, убивая О’Рейли и остальных оставшихся у места бойни членов группировки. Узнав об этом, Стюарт от имени диспетчера даёт одному из авиалайнеров (Douglas DC-8, рейс Windsor Air-114 из Лондона) команду садиться и выставляет для него показания высоты уровня моря на 200 футов (60 метров) ниже действительного. Макклейн, рискую жизнью, пытается дать визуальный сигнал пилотам, но из-за плохой погоды те слишком поздно замечают его, и рейс 114 с 230 пассажирами на борту на глазах Макклейна врезается в землю и взрывается.

В аэропорт Даллеса прибывает группа спецназа во главе с майором Грантом. С помощью рации, взятой у мёртвого наёмника, Макклейн узнаёт о том, что Эсперанса захватил контроль над своим самолётом (ХС-123А, переделанный Fairchild C-123 Provider — вместо 2 винтовых двигателей поставлены 4 реактивных) и идёт на посадку. Джон добирается до него раньше наёмников Стюарта и ранит Эсперансу, но террористам удаётся заблокировать его в пилотской кабине. Они расстреливают самолёт и забрасывают кабину гранатами, но за секунду до взрыва Макклейн успевает сесть в кресло пилота и катапультироваться из кабины.

Макклейн и Барнс вместе обнаруживают базу террористов и сообщают о ней Гранту. По прибытии спецназа все террористы сбегают на снегоходах. Макклейн преследует их, в ходе перестрелки захватывает автомат одного из наёмников, и понимает, что патроны в магазине холостые, и наёмники использовали их, чтобы не ранить спецназовцев, а, значит, спецназовцы состоят с ними в сговоре. Джон возвращается к Лоренцо и в ходе очередной перепалки убеждает его отправить людей на перехват самолёта Boeing 747. Лоренцо снова не желает слушать Макклейна, но тот прямо в его кабинете устраивает стрельбу холостыми патронами, после чего шокированный Лоренцо поднимает всех в ружьё для поимки террористов.

Барнс организует для экипажей самолётов трансляцию, о которой не знают захватчики. В ходе трансляции он разъясняет пилотам ситуацию в аэропорту, а находящийся в самолёте Торнберг подслушивает эту трансляцию и транслирует её в адрес своего телеканала, который в свою очередь транслирует её в прямом эфире. Информация о захвате аэропорта приводит к панике среди пассажиров и встречающих, которые в спешном порядке бегут из здания аэропорта, из-за чего полиция не успевает добраться до самолёта, на котором собираются улететь наёмники, спецназовцы и Эсперанса.

Макклейн находит репортёра Саманту Коулмен и вместе с ней и её оператором на их вертолёте добирается до самолёта бандитов. Он спрыгивает на крыло самолёта и запихивает свою куртку под элероны на левом крыле, таким образом блокируя их и не позволяя самолёту взлететь. Не имея возможности стрелять из-за риска пробить топливные баки, Грант выходит на крыло, но в драке с Джоном срывается вниз и попадает в турбину самолёта. После этого на крыло выходит сам Стюарт и в ходе борьбы сбрасывает Макклейна с самолёта, но тот, падая, срывает клапан аварийного сброса авиатоплива, которое, выливаясь, создаёт на снегу дорожку. Лёжа на полосе, Джон со словами «Йипикаей, ублюдок!», поджигает дорожку из топлива своей зажигалкой. Огонь догоняет взлетающий самолёт, тот взрывается, и все бандиты погибают, а догорающая дорожка становится ориентиром для самолётов, заходящих на посадку. Самолёт с Холли удачно приземляется в аэропорту, откуда её и Макклейна забирает уборщик по имени Марвин.

В ролях

Факты 

 Кинолента стала первым в истории фильмом, в котором оцифрованные декорации комбинировались с натурными съёмками (сцена с несколькими приземлившимися самолётами перед финальными титрами).
 Упоминание по ходу действия фильма вымышленной латиноамериканской страны Вальверде является отсылкой к фильму «Коммандо» (1985), продолжением которого по первоначальному плану должен был стать «Крепкий орешек», а вся сюжетная линия с генералом Эсперансой — отсылкой к свержению Соединёнными Штатами панамского диктатора, генерала Мануэля Норьеги в декабре 1989 года.
 Компания «Black & Decker» заплатила продюсерам за то, чтобы в одной из сцен с участием Брюса Уиллиса было продемонстрировано использование беспроводной дрели этой компании. При монтаже данная сцена была признана неудачной и вырезана, в результате чего «Black & Decker» подала в суд на «20th Century Fox», что стало первым судебным процессом по поводу продакт-плейсмента в кино. Стороны урегулировали спор без судебного разбирательства.
 В «Крепком орешке» сержант Пауэл напевал песню «Let It Snow!». Эта же песня в исполнении Вона Монро звучит в концовках первого и второго фильмов. Другая важная составляющая саундтрека — музыка из симфонической поэмы Яна Сибелиуса «Финляндия»; включение её в фильм было идеей режиссёра Ренни Харлина, уроженца Финляндии.

Примечания

Ссылки 

 Обзор фильма / Роджер Эберт
 Список оружия из фильма на imfdb.org

Фильмы-сиквелы
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы об авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы США 1990 года
Экранизации романов США